Ce soir ou jamais peut être :

 Ce soir ou jamais, un film français réalisé par Michel Deville (1961).
 Ce soir (ou jamais !), un magazine culturel télévisé français diffusé depuis 2006 par France 3 puis France 2.